El Bosque (Cadis), localitat de la província de Cadis, Andalusia, Espanya
 El Bosque (localitat de Chiapas), localitat a l'estat mexicà de Chiapas, cap del municipi homònim
 El Bosque (municipi mexicà), municipi a l'estat mexicà de Chiapas
 El Bosque (Uruguai), balneari al departament de Canelones (Uruguai)